Джульен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джульен, Кестон (род. 1998) — тринидадский футболист.
 Джульен, Кристина (род. 1988) — канадская футболистка.
 Джульен, Маркус (род. 1986) — гренадский футболист.
 Другое 
 Джульен — маленькое кратероподобное образование в восточной части Болота Гниения на видимой стороне Луны.

 См. также 
 Жюльен